Yano se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Kôji Yano
 Koji Yano